Александр Бабак:
 Бабак, Александр Петрович (род. 1957) — украинский художник, живописец.
 Бабак, Александр Михайлович (род. 1979) — украинский футболист, вратарь и капитан клуба «Сталь».